Составы, заявленные на Кубок Америки по футболу 2004 федерациями соответствующих стран. В заявку могли быть внесены 22 футболиста.

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа А

Итог — 4-е место в группе

Итог — поражение в 1/4 финала от Аргентины

Итог — 3 место в группе

Итог — 4-е место

Группа B

Итог — 2-е место

Итог — поражение в 1/4 финала от Бразилии

Итог — 4-е место в группе

Итог — 3-е место

Группа C

Итог — Чемпион

Итог — поражение в 1/4 финала от Уругвая

Итог — 4-е место в группе

Итог — поражение в 1/4 финала от Колумбии

Ссылки 

2007
2007